O título Sereníssima República ou República Sereníssima () foi um título usado na designação oficial de vários estados, três já extintos e um ainda existente:

República de Veneza —  cidade-estado que existiu na Itália desde meados do  até 1797 (conhecida por vezes por antonomásia como A Sereníssima) 

República de Gênova — república independente na Ligúria, na costa noroeste da Itália, entre o início do  e 1805

República de Luca —  república independente na Toscana, entre o início do  e 1805

San Marino —  provavelmente o mais antigo estado independente do mundo, ainda hoje existente encravado no centro da Itália

República das Duas Nações —  monarquia electiva que existiu na Europa Oriental de 1569 até 1795, também conhecida como Comunidade Polaco-Lituana e designada oficialmente em latim Serenissima Respublica Poloniæ

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos